Tenant

 Jean Tenant, écrivain français
 Romain Tenant, joueur de suash franco-suédois
 The Tenant, titre anglais du film Le Locataire de Roman Polanski
 Tenant (héraldique)

Voir aussi 
 Multitenant